В одиночному розряді тенісного турніру WTA South Carolina 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Мануела Малєєва-Франьєре здобула титул, у фіналі перемігши Раффаеллу Реджі-Конкато 5-7, 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Раффаелла Реджі-Конкато (фінал)
  Лаура Гільдемейстер (2-ге коло)
  Кейт Гомперт (чвертьфінал)
  Лаура Гарроне (2-ге коло)
  Гелен Келесі (2-ге коло)
  Тіна Шоєр-Ларсен (2-ге коло)
  Мерседес Пас (2-ге коло)

 Гретхен Магерс (3-тє коло)
 Камілл Бенджамін (2-ге коло)
 Маріана Перес-Рольдан (3-тє коло)
 Енн Мінтер (3-тє коло)
 Марселла Мескер (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA South Carolina